Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2019

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2017 та 2018 років  був іспанець Рафаель Надаль. Він відстояв титул і став 12-разовим чемпіоном Франції, довівши загальну кількість титулів Великого шолома до 18-ти. 

Україну в турнірі представляв Сергій Стаховський, який потрапив до основної сітки як щасливий  лузер. Він програв у першому колі Жилю Сімону з Франції.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2019 у тенісі
2019 у французькому спорті